Energetyka w Tarnowie

Historia

Początki energetyki zawodowej w Tarnowie 
Elektrownia Miejska w Tarnowie wybudowana została w 1910 roku. Dostarczała ona energię elektryczną dla oświetlenia miasta, konsumentów prywatnych, odbiorców przemysłowych oraz na potrzeby wodociągów miejskich i zasilania tramwaju miejskiego. Elektrownia miejska zasilała w latach 1927–1931 sieć fabryczną budowanych Państwowych Zakładów Azotowych. Latem 1931 roku rozpoczęła pracę elektrociepłownia fabryczna. W Zakładach Azotowych do produkcji energii elektrycznej zamontowano turbozespoły, w skład których wchodziły 3 turbiny kondensacyjne oraz 1 turbina przeciwprężna. Montaż maszyn i urządzeń elektrociepłowni został zakończony 2 października 1929 r. Elektrownia w Tarnowie-Mościcach miała moc elektryczną 25 MW i dostarczała energii dla Zakładów oraz dla miasta Tarnowa. W 1934 r. elektrownia miejska przestała wytwarzać energię elektryczną, a nowe zadania jej pracowników dotyczyły przesyłu energii z Mościc oraz utrzymania w zadowalającym stanie istniejącej sieci przesyłowej. W latach 1930. energetycy zaangażowani byli w budowę nowych elektrowni, stacji rozdzielczych i linii przesyłowych. W południowo-wschodniej części kraju powstawał w tym czasie Centralny Okręg Przemysłowy. Budowano zakłady metalurgiczne i maszynowe w Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy i Rzeszowie. System przesyłu energii miał też za zadanie zasilić stolicę kraju – Warszawę. W 1936 roku powstał Okręgowy Zakład Energetyczny w Tarnowie (OZET). Zakład miał państwową koncesję na elektryfikację regionu. Zasilanie zapewniała elektrownia Zakładów Azotowych. Przed wybuchem II wojny światowej (przed 1939 r.) francuska firma Alsthom zbudowała kolejne zakłady: elektrownię termiczną o mocy 40 MW w Stalowej Woli i elektrownię wodną o mocy 50 MW w Rożnowie. W 1938 r. Okręgowy Zakład Energetyczny w Tarnowie wybudował stację transformatorową 150/30/6 kV w Rożnowie i linię 150 kV Rożnów – Mościce. W czasie wojny wiele obiektów uległo zniszczeniu, pozostałe zostały przejęte przez niemieckich okupantów. Część prac była kontynuowana przez wojska niemieckie, w tym budowa elektrowni wodnej w Rożnowie.

Historia po 1945 r. 
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto szybką odbudowę zniszczonych urządzeń i sieci elektrycznych. Już w 1946 r. odbudowano linię 30 kV Mielec – Dębica i linię 30 kV Mościce – Rzeszów. Zakład Energetyczny w Tarnowie rozbudował sieć energetyczną w regionie, również w Sandomierzu i Bochni. Okręgowy Zakład Energetyczny w Tarnowie został przekształcony w Zakład Sieci Elektrycznych.

Lata 1970. to dalszy rozwój energetyki regionu. Powstawały nowe sieci elektroenergetyczne 400 kV oraz stacje i rozdzielnie najwyższych napięć (220 kV, 400 kV).

Działalność Oddziału Tarnowskiego SEP 
Koło zrzeszające tarnowskich elektryków należało na początku do Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział w Krakowie (SEP). Powstało ono przy Zakładzie Sieci Elektrycznych w Tarnowie w 1951 r. (wg niektórych źródeł koło założono już w 1950 r.).

W 1970 r. utworzono Oddział Tarnowski Stowarzyszenia SEP. W kolejnych latach powstawały nowe koła przy zakładach pracy i instytucjach.

W ramach działalności statutowej organizowane są szkolenia i egzaminy na uprawnienia elektryczne. Przy Ośrodku Szkolenia OT SEP działają dwie Komisje Kwalifikacyjne nr 262 i 263 powołane przez Urząd Regulacji Energetyki. Komisje przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne w zakresie dozoru /D/ i eksploatacji /E/ urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Działa Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie, oferujący usługi między innymi w zakresie: oceny zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne, badania specjalistycznego nowych konstrukcji i technologii. OT SEP promuje wiedzę techniczną w ramach seminariów, cyklicznych wydarzeń (takich jak „Tarnowskie Dni Elektryki”), specjalnych pokazów i sesji tematycznych (bezpieczeństwo w energetyce, wykorzystanie energii odnawialnych itp.). Członkowie SEP uczestniczą w wyjazdach studyjnych i wycieczkach techniczno-krajoznawczych.

W 2019 roku z okazji 100-lecia SEP odbyła się uroczysta sesja w Tarnowskim Ratuszu oraz konferencja naukowo-techniczna w PWSZ w Tarnowie pt. „Tarnów miaSTO techniki”.

Przypisy 

Tarnów
Energetyka w Polsce